Zdenci Brdovečki je naselje u Općini Brdovcu, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 4,54 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1.097 stanovnika.

Stanovništvo

Poznate osobe 
 Dražen Komar, hrvatski nogometni sudac

Naselja u Zagrebačkoj županiji